S200 oder S 200 steht für:
 Austin S200, britischer Leicht-Lkw, siehe Morris FG
 Daihatsu Hijet S200, japanischer Leicht-Lkw, siehe Daihatsu Hijet #Daihatsu Hijet S200/ S210 (seit 1999)
 Toyota Crown S200, dreizehnte Generation des japanischen Pkws Toyota Crown, siehe Toyota Crown #Dreizehnte Generation (S200, 2008–2012)
 S200, indischer Feststoffbooster der LVM3, schwere indische Trägerrakete
 Siemens S200, Stadtbahnzug von Siemens, siehe C-Train
 LHB S200, Diesellokomotive von Linke-Hofmann-Busch, siehe Heide-Express #Lokomotiven und Triebwagen
 S200, in Polen eingesetzte Diesellokomotiven der ČSD-Baureihe T 669.0/ČSD-Baureihe T 669.1
 S200, Geschwindigkeitsklasse von FireWire über sechspolige Stecker

S-200 steht für:
 S-200 (SA-5 Gammon), sowjetisches Langstrecken-Luftabwehrsystem

S.200 steht für:
 SIPA S.200 Minijet, französisches düsengetriebenes Sportflugzeug